Mettis, un ancien nom de la ville de Metz.
 Mettis, le réseau de bus à haut niveau de service de Metz.